Big Rock Township peut faire référence aux townships des États-Unis :

 Big Rock Township du comté de Pulaski dans l'Arkansas.
 Big Rock Township, du comté de Kane dans l'Illinois.

Homonymie de townships